Thor Pedersen er navnet på flere personer:

 Thor Pedersen, dansk politiker og finansminister (Venstre).
 Thor Möger Pedersen, dansk politiker og skatteminister (SF).
 Thor Pedersen (roer), norsk roer.